Internationale Luchthaven Don Mueang, vliegveld in het noorden van Bangkok
 Don Muang (district), district van Bangkok